Організація водокористувачів (англ. Water User Organization (WUO))  - неприбуткова юридична особа, створена власниками та/або користувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення для забезпечення використання, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем з метою надання послуг щодо гідротехнічної меліорації земельних ділянок на території обслуговування меліоративної мережі організації.

Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» розроблено на виконання Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року.

Першою зареєстрованою організацією водокористувачів в Україні стала ОВК «Перша» (Черкаська область) - дата реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 09 грудня 2022 року.

Примітки

Номативно-правові акти 
 Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» - державна підтримка організацій водокористувачів
 Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2022 р. № 866 «Про внесення змін до Порядку проведення інвентаризації земель» 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 р. № 962 «Про затвердження модельного статуту організації водокористувачів» 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 973 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77 і від 11 жовтня 2021 р. № 1070»  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 974 «Про визначення рівнів показників продуктивності насосної станції, яка передана у власність організації водокористувачів» 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1077 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо стимулювання меліорації земель» 
 Наказ Державного агентства меліорації та рибного господарства України  від 12.09.2022 № 276 «Про деякі питання оприлюднення інформації щодо діяльності організацій водокористувачів на офіційному веб-сайті Державного агентства меліорації та рибного господарства» 
 Наказ Міністерства економіки України від 11.11.2022 № 4552 «Про затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора ДК 002:2004»

Корисні посилання 
 Повідомлення про проведення установчих зборів щодо створення організацій водокористувачів на сайті Державного агентства меліорації та рибного господарства України
 Інформація щодо створення організацій водокористувачів на сайті Державного агентства меліорації та рибного господарства України 
 Інформація щодо зареєстрованих організацій водокористувачів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
 Форум «Комплексна реформа в секторі гідротехнічної меліорації України» - українською мовою, in English

Вода і політика